Karašica (pritoka Drave), desna pritoka Drave u istočnoj Hrvatskoj, duga 91 km
 Karašica (pritoka Dunava), rječica/potok u Baranji, desna pritoka Dunava